Альхемеси (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 41,5 км². Население 28329 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Знаменитые личности 

В Альхемеси родилась, жила, трудилась и умерла Хосепа Навал-Гирбес, почитаемая местными жителями подвижница, блаженная Римско-католической церкви.

Города-побратимы 
  Рьом, Франция
 Каннын, Южная Корея
, Бааснер
 Кьяри , Италия

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Semana de toros de Algemesí
 Página web del Ayuntamiento
 Alpeia 2025 Asociación Juvenil de Rol, Estrategia y Simulación de Algemesí
 Página web de la Societat Musical d'Algemesí

Муниципалитеты Валенсии